Real tesoro puede hacer referencia a:
 El Marquesado del Real Tesoro.